Diasporus är ett släkte av groddjur. Diasporus ingår i familjen Eleutherodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Diasporus